På gränsen kan avse: 

 På gränsen (film) – en amerikansk film från 1997
 På gränsen (radioprogram) – ett radioprogram sänt 1987-1988
 På gränsen (tv-serie) – en svensk-norsk komediserie sänd hösten 2000 i Sveriges Television